Polyhistor (en grec ancien ) est un adjectif signifiant « très savant ». Ce mot peut désigner :

 Alexandre Polyhistor, historien et géographe romain de langue grecque ayant vécu au 
 Le Polyhistor, l'un des titres d'un ouvrage (Collectanea Rerum Memorabilium) de l'écrivain romain Solin ( ou ).